Nacional Atlético Clube ist der Name folgender Fußballvereine in Brasilien:

 Nacional AC (MG), in Muriaé, Minas Gerais
 Nacional AC (PB)
 Nacional AC (PR), in Rolândia, Paraná
 Nacional AC (Patos), in Patos, Paraíba
 Nacional AC (SP), in São Paulo